Vila Cova à Coelheira (Seia), een plaats in de Portugese gemeente Seia
 Vila Cova à Coelheira (Vila Nova de Paiva), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Paiva

Zie ook Vila Cova